Meinander ist der Familienname folgender Personen:

 Marina Meinander (* 1967), finnische Dramaturgin, Autorin von Theaterstücken und Drehbüchern
 Nils Meinander (1910–1985), finnischer Politiker, Mitglied des Reichstags